Christian Schad ist der Name folgender Personen:

* Christian Schad (1894–1982), deutscher Maler
 Christian Schad (Schriftsteller) (Christian Konrad Schad; 1821–1871), deutscher Dichter 
 Christian Schad (Theologe) (* 1958), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Christian-Schad-Stiftung, deutsche Kultur- und Wissenschaftsstiftung